Резаев — фамилия. Известные носители.

 Резаев, Алексей Алексеевич (род. 1939) — российский художник-график, заслуженный художник Российской Федерации (2006).
 Резаев, Владимир Борисович (род. 1950) — советский легкоатлет.